Кобург има више значења:
 Кобург
 Кобург (Ајова)
 Кобург (Орегон)